Флора России

 Флора России — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на территории Российской Федерации.
 «Флора России» — некоммерческий интернет-проект, запущенный в 2019 году сотрудниками Гербария Московского государственного университета для подготовки атласа флоры России.
 «Флора России» — многотомное издание, запланированное к составлению и изданию Ботаническим институтом им. Комарова.

Flora Rossica () — название нескольких ботанических книг:
 Flora Rossica — работа П. С. Палласа, один из первых ботанических сводов растительности России, частично издан в 1784 и 1788 годах.
 Flora Rossica — неизданная работа Ф. фон Биберштейна, умершего в 1826 году.
 Flora Rossica — работа К. фон Ледебура, первая законченная работа, посвящённая российской флоре в целом (1842—1853).